

Programas 
 De Película, programa de televisión español del canal La 1.
 De Película, programa de televisión peruano del canal ATV.